Východoindická společnost je název několika evropských historických společností, které měly od svých vlád veliká privilegia, zejména monopol na obchod v Asii a především pak v Indii:

britská Východoindická společnost, založena roku 1600
nizozemská Východoindická společnost, založená roku 1602
dánská Východoindická společnost, založena roku 1616
skotská Východoindická společnost, založená roku 1618
portugalská Východoindická společnost, založená roku 1628
janovská Východoindická společnost, založená roku 1644
francouzská Východoindická společnost, založená roku 1664
švédská Východoindická společnost, založená roku 1731
rakouská Východoindická společnost, založená roku 1775

Související články

Západoindická společnost

Kolonialismus